

События 
 20 июня — В изображение Суммана расположенное на фронтоне храма Юпитера на Капитолийском холме ударила молния, вследствие чего в честь Суммана был воздвигнут особый храм близ Circus Maximus.
 Консулы Гай Фабриций Лусцин (2-й раз) (плебей) и Квинт Эмилий Пап (патриций).
 Одновременно теснимые карфагенянами Сиракузы и вестники из Греции обращаются к Пирру с просьбой о помощи. Союз Карфагена и Рима. Лето — Пирр отправляется в Сицилию, оставив гарнизоны в Таренте и Локрах во главе с Милоном.
 Лето — Вторая орда варваров прошла через Македонию в Грецию, сокрушая все. Смерть Сосфена. Войска греческих государств заняли Фермопилы. Кельты во главе с Бренном обошли греческую армию. Кельты проникают в Грецию и грозят Дельфам. Войска греческих государств отражают нашествие. Поражение кельтов. Бренн ранен и покончил с собой.
 278—239 — Царь Македонии Антигон II Гонат (318—239). Сын Деметрия. Подчинение Эвбеи и Мегар. К Македонии примкнули Аргос, Элида, Мегалополь.
 Антиох двинулся на Никомеда. Флоты обоих царей так и не решились начать сражение. Сирийский флот был разбит Антигоном.
 278—250 (278—255) — Царь Вифинии Никомед I. Сын Зибоета. Союз с Гераклеей и Византием, с Египтом и галатами против Селевкидов.
 Птолемей обвинил свою жену Арсиною I (до 282—247), дочь Лисимаха, в заговоре против него и сослал в Копт (Верхний Египет). Женитьба Птолемея на Арсиное II (316—271) (своей родной сестре и вдове Лисимаха).
 Циньские войска вторгаются в Чу, захватывают его столицу Ин и присоединяют значительную часть царства Чу.

См. также

Примечания